Blue Haze (album), een album van Miles Davis;
 Blue Haze (band), een Britse band.